Elephant – az amerikai The White Stripes alternatív rock együttes negyedik albuma
Elephant – Raymond Carver amerikai író novellagyűjteménye